Pentágono puede referirse a:
 Pentágono; en geometría, polígono de cinco lados y cinco vértices.
 El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
 El Pentágono, álbum de compilación del productor de reguetón y propietario de Update Music, Revol, publicado en 2007.
 El Pentágono II, segunda parte del álbum de Revol.
 Grupo Pentágono, antiguo quinteto venezolano de música pop.

Enlaces externos